Kosovos landslag i fotboll kan avse

Kosovos herrlandslag i fotboll
Kosovos damlandslag i fotboll